Lamellisabella é um género de poliquetas pertencente à família Siboglinidae.

Espécies
O seguinte cladograma, construído com os dados constantes do Catalogue of Life, apresenta as espécies validamente descritas no género Lamellisabella:

Referências

Lamellisabella